Encore steht für:
 Encore, nicht im Programmheft angegebenes Musikstück, siehe Zugabe
 Encore (Album), Musikalbum des US-amerikanischen Rappers Eminem
 Encore (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem
 Encore (Fernsehsender), Pay-TV-Sender in den Vereinigten Staaten
 Encore (Software), Notensatzprogramm
 Encore (Zeitschrift), Magazin über Kunst, Design und Film
 den Originaltitel des Episodenfilms Dakapo (Film) aus dem Jahr 1951

Weiteres:
 Encore Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Encore Computer, ehemalige US-Computerfirma
 Encore Las Vegas, Hotel in Las Vegas
 Encore – Immer wieder die Frauen…, französischer Film von Pascal Bonitzer aus dem Jahr 1996
 Adobe Encore, DVD-Authoring-Programm
 European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE), europäisches Netzwerk zur Forschung und Vermittlung von Konservierung und Restaurierung von Kulturerbe-Werken

Siehe auch: